Bladen (Nebraska)
 Condado de Bladen

Desambiguações de topônimos